Oksoko è un genere di dinosauro teropode oviraptoride, vissuto in quella che oggi è la Formazione Nemegt (Mongolia) durante il Cretacico superiore (Maastrichtiano). Comprende una sola specie, Oksoko avarsan.

Storia della scoperta 
Un blocco (MPC-D 102/110) contenenti dei resti fossili venne confiscato ai trafficanti dalle autorità mongole nel dicembre 2006. Esso contiene l'olotipo, MPC-D 102/110a, e altri due esemplari, MPC-D 102/110b e MPC-D 102/110c. Anche un quarto individuo, MPC-D 102/11, è stato confiscato ai trafficanti. Inoltre, altri due esemplari sono stati riferiti a questa specie: MPC-D 100/33, rinvenuto nel 1974 a Bugiin Tsav, e MPC-D 102/12, rinvenuto nel 1998 a Guriliin Tsav. Grazie a tutti questi resti fossili è stato possibile ricostruire lo scheletro di questa specie nella sua interezza.

Il nome generico Oksoko deriva da oksoko, uno dei nomi dell'aquila a tre teste nella mitologia altaica, poiché il blocco contenente l'olotipo e altri 2 individui conserva tre crani. Il nome specifico, O. avarsan, è una parola mongola che significa "salvato", in riferimento al fatto che l'olotipo è stato salvato dal traffico illecito di fossili.

Descrizione 
L'olotipo è uno scheletro quasi completo di un individuo giovane, intrecciato con altri due individui. In particolare, sono noti tre crani e buona parte delle braccia. La mano nota ha solo due dita funzionali, con il terzo notevolmente ridotto. Tale morfologia è presente anche nei tirannosauridi, nell'avialae Balaur bondoc e negli oviraptorosauri caudipteridi.

Classificazione 
L'analisi filogenetica condotta dagli autori della descrizione lo colloca come un membro derivato della sottofamiglia Heyuanninae, nella famiglia Oviraptoridae. È stato suggerito che Oksoko rappresenti una forma altamente derivata in una serie di oviraptorosauri che hanno ridotto il terzo dito nel corso del tempo evolutivo. Il loro cladogramma è mostrato di seguito (vengono mostrate solo le relazioni all'interno di Oviraptoridae):

Paleoambiente 
Oksoko è stato trovato nella Formazione Nemegt, uno dei giacimenti fossiliferi più produttivi della Mongolia. Oksoko visse insieme ad altri teropodi, come altri oviraptorosauri, tirannosauridi, dromaeosauridi, troodontidi, alvarezsauridi, terizinosauri, ornitomimosauri e uccelli primitivi. Altri dinosauri ritrovati nella stessa formazione comprendono adrosauroidi, pachicefalosauri, anchilosauri e titanosauri. Sono presenti anche fossili di uno pterosauro, coccodrilli e piccoli mammiferi.

Note 

Oviraptoridi